GARP est un sigle qui peut signifier :
 Groupement des assedic de la région parisienne
 Generic Attribute Registration Protocol, un protocole réseau.
 , principes de gestion de l'information.
 Glycoprotein A Repetitions Predominant transmembraine protein.
 En résonance magnétique nucléaire, GARP (Globally optimized Alternating-phase Rectangular Pulses) est un acronyme désignant un programme de découplage.
 Global Atmospheric Research Program un programme international de recherche météorologique (1967-1982).

Voir aussi  
 Le Monde selon Garp, un roman de John Irving de 1978.
 Monkey D. Garp, un personnage de fiction de l'anime One Piece.